Gerard de Groot (atleet), Nederlands atleet
 Gerard de Groot (jurist), Nederlands jurist en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (1922-2011)
 Gerard de Groot (acteur), Nederlands acteur (1921-1974)
 Gerard de Groot, Nederlands bioloog en legerofficier (1882-1950)